Bastiania är ett släkte av rundmaskar. Bastiania ingår i familjen Bastianiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Bastiania